La Pommeraye kan syfta på:
 La Pommeraye, Calvados
 La Pommeraye, Maine-et-Loire